KV33 () — древнеегипетская гробница в Долине царей, обнаруженная в 1898 году Виктором Лоре. Имя владельца гробницы неизвестно. Карл Бедекер в 1902 году описывал гробницу как небольшую, состоящую из двух недекорированных пустых камер с лестницей.

KV33 расположена к северо-востоку от KV34. Элизабет Томас связывает гробницу с похоронным процессом Тутмоса III, тогда как Артур Вейгалл считает, что усыпальница принадлежала члену семьи фараона Тутмоса III или его визирю Рехмиру.

Гробница не исследована, нет её подробного плана. Сегодня вход в гробницу закрыт, поскольку над входом надстроена лестница.

См. также 
 Список гробниц в Долине царей

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гробницы XVIII династии
Гробницы Долины Царей